dawne gminy:
 gmina Lipiny – gmina wiejska, powiat biłgorajski, gubernia lubelska
 gmina Lipiny – gmina wiejska, powiat brzeziński, woj. łódzkie
 gmina Lipiny – gmina wiejska, powiat katowicki, woj. śląskie potem woj. katowickie
 gmina Lipiny – gmina wiejska, powiat kożuchowski/nowosolski, woj. zielonogórskie